De Romerstraat is een straat in het eerste kwadrant Klein Italië in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo. De straat loopt vanaf de Kwartelenmarkt, in het verlengde van de Jodenstraat, in zuidelijke richting naar de Prinsessesingel.

Geschiedenis 
Tijdens de slechting van de vestingwerken van Venlo werd aan deze zijde van de binnenstad het zogeheten Brugplan opgesteld, waarmee wordt bedoeld dat er een spoorbrug werd aangelegd voor de Staatslijn E. Als gevolg daarvan werden de stadsmuren afgebroken en de wijk opnieuw ingericht. In de eerste jaren na de slechting verrees aan de nieuw aangelegde Brugstraat (thans Prinsessesingel) een militaire kazerne die aan de achterzijde vanaf de Italiëplaats werd bevoorraad. Via de Romerstraat was deze binnenplaats bereikbaar.

De straat werd destijds gerekend tot de tot slop vervallen buurt 't Hetje, dat in 1938-1939 in het kader van sanering werd gesloopt. De straat bleef echter bestaan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit gedeelte van Venlo zwaar getroffen door de bombardementen van de geallieerden, die de spoorbrug wilden vernietigen. Het hele zuidwestelijk deel van de binnenstad lag in puin, en na de oorlog werd de zuidzijde van de binnenstad opnieuw opgebouwd. De Romerstraat bleef bestaan, maar de Brugstraat, die aan noordzijde van de spoorbrug een autoverbinding met de westoever van de Maas zou krijgen, verdween. In plaats daarvan werd de Prinsessesingel aangelegd.

Thans wordt de straat gebruikt om het toevoerstraatje Italiëplaats te kunnen bereiken voor bevoorrading van de aan de Prinsessesingel gelegen winkels. Het maakt nu onderdeel van de Maasboulevard.

Externe link 
 Beeldbank gemeentearchief Venlo met foto's van onder andere de Romerstraat
 Website Maasboulevard

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo